Лозница — город:
 Лозница — город в Болгарии, в Разградской области, в общине Лозница.
 Лозница — город в Сербии, в Мачванском округе, в общине Лозница.